Неведение:
  — роман Милана Кундеры.
 Рациональное неведение — психологический феномен.
 Argumentum ad ignorantiam — апелляция к неведению, логическая ошибка.

См. также 
 Авидья — одно из понятий буддизма
 Я знаю, что ничего не знаю — изречение Сократа